Pheres () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:

 Pheres (Sohn des Kretheus), Halbbruder des Pelias
 Pheres (Sohn des Iason), von seiner Mutter Medeia getötet
 Pheres (Sohn des Ormenos), Vater des Amyntor
 Pheres, ein Kreter; vor Troja von Aineias getötet, siehe Aeneas
 Pheres, Gründer der Stadt Beroia, siehe Veria
 Pheres, ein Waffengefährte des Aeneas in Latium